Folgend die Ergebnisse des Wettbewerbs der Damenmannschaften bei den Asienspielen 1966 im Badminton. Sieger wurde das Team aus Japan.

Ergebnisse

Referenzen 
 Annual Handbook of the International Badminton Federation, London, 28. Auflage 1970, S. 325.

1966
Badminton 1966
Badmintonwettbewerb in Bangkok
Frauenbadmintonwettbewerb
Badminton, Damenmannschaft